Lyon County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lyon County (Iowa)
 Lyon County (Kansas)
 Lyon County (Kentucky)
 Lyon County (Minnesota)
 Lyon County (Nevada)